Genouilly (Saona i Loara) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Genouilly (Cher) – francuska gmina w Regionie Centralnym